Galeras peut désigner :
 le Galeras, un volcan de Colombie ;
 Galeras, une municipalité de Colombie.

es:Galeras